Élie Péju (1901-1969), militant politique et résistant français ;
 Marcel Péju (1922-2005), journaliste et intellectuel français ;
 Pierre Péju (1946-), romancier, essayiste et professeur de philosophie français.